Сергей Назаров:
 Назаров, Сергей Александрович (род. 1953) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Назаров, Сергей Валерьевич (род. 1979) — российский самбист.
 Назаров, Сергей Иванович (1928—1999) — советский и белорусский учёный в области механизации и электрификации сельского хозяйства.
 Назаров, Сергей Петрович (род. 1962) — советский хоккеист.